Samadov bzw. Səmədov ist der Familienname folgender Personen:

 Əlixan Səmədov (* 1964), aserbaidschanischer Musiker
 Javid Samadov (* 1987), aserbaidschanischer Sänger (Bariton)
 Mövsüm Səmədov (* 1965), aserbaidschanischer Geistlicher, schiitischer Mullah
 Zabit Səmədov (* 1984), aserbaidschanischer Kickboxer